Az MPT, Mpt vagy mpt betűsor  következőket jelentheti:
MPT, Magyar Plakát Társaság
MPT, Magyar Pszichológiai Társaság